Punct oder Pünct ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christoph Punct († 1765), deutscher Porzellanbildner

Siehe auch:
 Gipf-Projekt